Ирина Эмбрих (, род.  в Таллине, Эстония) — эстонская фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, многократный призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр.

Спортивные достижения 
Чемпионка Европы по фехтованию на шпагах в команде (2013). За свою карьеру Эмбрих много раз становилась призёром чемпионатов мира и Европы.

В 2007 году она была признана лучшей спортсменкой Эстонии. В 2015 году на чемпионате Европы, проходившем в швейцарском городе Монтрё, в составе сборной Эстонии завоевала серебряные медали, затем стала обладательницей серебряной медали в командном турнире Европейских игр. В 2016 году выиграла в четвёртый раз чемпионат Эстонии по фехтованию на шпагах.

В июне 2016 года в командном турнире завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в польском городе Торунь.

На летних Олимпийских играх 2020 в Токио завоевала золотую медаль в командной шпаге.

Государственные награды 
 Кавалер ордена Белой звезды 2 класса (Эстония, 2022 год)
 Кавалер ордена Белой звезды 3 класса (Эстония, 2019 год)

Примечания 

Фехтовальщики Эстонии
Олимпийские чемпионы от  Эстонии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Выпускники Таллинской Центральной русской гимназии
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года